Ред Банк има више значења:
 Ред Банк (Јужна Каролина)
 Ред Банк (Њу Џерзи)
 Ред Банк (Тенеси)